Le mot polynésien peut se référer à :

 Adjectif, pour qualifier ce qui est relatif à la Polynésie, à sa langue, à sa civilisation ou à sa culture (par exemple : littérature orale polynésienne, musique polynésienne, Forum des langues polynésiennes) ;

 Nom commun (sans majuscule), pour désigner les langues polynésiennes ;

 Nom commun (avec une majuscule) :
 un Polynésien peut désigner un habitant de la Polynésie, dans ce cas Polynésien est le gentilé de la Polynésie ;
 un Polynésien peut désigner également un habitant de la Polynésie française, dans ce cas Polynésien est le gentilé de la Polynésie française.